Lee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Lee County (Alabama)
 Lee County (Arkansas)
 Lee County (Florida)
 Lee County (Georgia)
 Lee County (Illinois)
 Lee County (Iowa)
 Lee County (Kentucky)
 Lee County (Mississippi)
 Lee County (North Carolina)
 Lee County (South Carolina)
 Lee County (Texas)
 Lee County (Virginia)